diastema (anatomia)
 diastema (geologia)
 diastema (roślina)